Мъжкият национален отбор по волейбол на България е един от най-силните волейболни отбори в Европа и света. Отборът е участвал 8 пъти на олимпийски игри. Никога не е печелил злато на турнирите, в които е участвал, но има в колекцията си 4 сребърни и 9 бронзови медала.

История

Началото 
За първи път играта волейбол е показана в Руското техническо училище в София през 1922 г. Още през следващата година в страната се провеждат първите официални състезания по волейбол.

Първият си международен мач българите играят през 1934 година, когато отборът на Американския колеж в София гостува на цариградския Робърт колеж. В този мач българите губят в три гейма. В България първият приятелски мач се състои на 22 юни 1934 г. и е срещу отбора на Румъния. Завършва с победа за българите с 3 – 0. Вторият мач, изигран на следващия ден, завършва като първия.

Първи успехи 
Първо официално международно състезание за българите става Балканиадата през 1946 г. в Букурещ. Там отборът на България заема трето място след отборите на Румъния и Югославия. През 1949 година България става член на ФИВБ. Старши треньор на отбора от октомври 2014 г. до октомври 2018 г. е Пламен Константинов.

Състав 
Тук е показан съставът за финалите на Световното първенство по волейбол през 2018 г.

Олимпийски игри 

 Олимпийски игри
  сребърен медал: 1980 Състав – Димитър Златанов, Цано Цанов, Йордан Ангелов, Митко Тодоров, Петко Петков, Димитър Димитров, Стоян Гунчев, Емил Вълчев, Стефан Димитров, Христо Илиев, Христо Стоянов, Каспар Симеонов. Треньор: Тодор Пиперков

Световно първенство 

 Световно първенство
  сребърен медал: 1970 Състав – Димитър Каров, Васил Симов, Димитър Златанов, Здр. Симеонов, Л. Стоянов, Ст. Крайчев, Александър Тренев, Стоян Стоев, Брунко Илиев, К. Славов, К.Методиев, Цв. Павлов. Треньори: Димитър Гигов, М.Караиванов, С.Робев
  бронзов медал: 1949 Състав – Костадин Шопов, Борис Гюдеров, Митко Димитров, Драгомир Стоянов, Тодор Симов, Георги Коматов, Панайот Пондалов, Гьоко Петров, Боян Мошелов, Коста Баджаков, Стойчо Кърджиев и Борис Владимиров. Треньор: Валентин Анков,
  1952 Състав – Борис Гюдеров, Костадин Шопов, Драгомир Стоянов, Д.Захариев, Тодор Симов, Панайот Пондалов, Боян Мошелов, Д.Денев, Л.Гюдеров, Коста Баджаков и Борис Владимиров. Треньор: Георги Кръстев,
  1986 Състав – Петко Петков, Борислав Кьосев, Пламен Христов, Петьо Драгиев, Димо Тонев, Асен Гълъбинов, Цв. Флоров, Д.Божилов, Любомир Ганев, Ив. Лазаров, Н.Димитров, Илиян Казийски. Треньор: Богдан Кючуков,
  2006 Състав – Пламен Константинов (капитан), Евгени Иванов, Боян Йорданов, Матей Казийски, Красимир Гайдарски, Андрей Жеков, Теодор Салпаров, Владимир Николов, Христо Цветанов, Даниел Пеев, Иван Зарев, Тодор Алексиев. Треньор: Мартин Стоев

Европейско първенство 

 Европейско първенство
  сребърен медал: 1951 Състав – Костадин Шопов, Б.Гюдеров, Др. Стоянов, Панайот Пондалов, Ст. Кърджиев, Б.Данаилов, К.Баджаков, Ив. Конарев, П.Механджийски, Г.Петков, П.Пърлев, Д.Денев. Треньор: Димитър Еленков
  бронзов медал: 1955 Състав – Б.Гюдеров, Тодор Симов, Панайот Пондалов, Б.Мошелов, Никола Лечев, Н.Чалъшканов, Н.Тасков, Д.Денев, Л.Гюдеров, Т.Вутов, Я.Оташлийски, Г.Генчев. Треньор: Г.Кръстев,
  бронзов медал 1981 Състав – Й.Ангелов, П.Петков, М.Тодоров, Борислав Кьосев, Асен Гълъбинов, Г.Василев, Д.Димитров, Валентин Ненов, Ив. Николов, Ст. Петров, Хр. Стоянов, М.Натов. Треньор: Ц.Павлов,
  бронзов медал 1983 Състав – М.Тодоров, П.Петков, Борислав Кьосев, Ст. Гунчев, Ив. Николов, Ст. Соколов, Петьо Драгиев, Пл. Христов, М.Натов, Асен Гълъбинов, В.Миланов, Д.Димитров. Треньор: В. Симов
  бронзов медал 2009 Състав – Матей Казийски, Тодор Алексиев, Методи Ананиев, Георги Братоев, Валентин Братоев, Красимир Гайдарски, Владимир Николов, Теодор Салпаров, Цветан Соколов, Христо Цветанов, Виктор Йосифов, Андрей Жеков. Треньор: Силвано Пранди

Световна лига 

 Световна лига
 4 място: 1994, 2004, 2006, 2012, 2013
 5 място: 1995, 2003, 2005, 2007, 2011

Лига на нациите

Световна купа 

 Световна купа
  бронзов медал: 2007

 Европейски игри
  сребърен медал: 2015

Участия

Ранглиста на FIVB 
В ранглистата на Международната федерация по волейбол от 7 октомври 2013 България заема 6-мо място , а към октомври 2019 – 14-о .

Треньори

Мачове 

Националният отбор на България по волейбол се класира за четвъртфиналите на Евро 2013 след победата си над Полша с 3:2 в мача на 24 септември 2013 година.

На 25 септември 2013 година българските национали постигат и победа над отбора на Германия с 3:1, с което си осигуряват класирането на полуфинал на Европейското първенство. 

Българският национален отбор по волейбол е класиран на 6-о място в ранглистата при мъжете на Международната волейболна федерация. Четвъртото място на европейското първенство помогна на отбора със старши треньор Камило Плачи да изпревари Аржентина, Сърбия и Куба. България вече има 173 точки, като 18 от тях са от Евро 2013. 70 точки идват от 4-то място на Олимпиадата през 2012 година, 50 от 7-ото място на световното първенство през 2010 година и 35 от 4-то място в Световната лига.

Източници

Външни препратки 
 Българска федерация по волейбол
 SoftVisia – Волейбол

България
Волейбол